Der Volvo Tennis Cup 1980 war ein Tennisturnier der Damen in Mahwah. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 18. bis 24. August 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Mahwah